Northfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Northfield Township (Illinois)
 Northfield Township (Michigan)
 Northfield Township (Minnesota)
 Northfield Township (North Dakota)